Trevignanesi – abitanti di Trevignano Romano
Trevignanesi – abitanti di Trevignano